Fuller är ett engelskt efternamn, vanligast förekommande i Nordamerika. Personer med namnet Fuller omfattar bland annat:

 Alvan T. Fuller (1878–1958), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant, viceguvernör och guvernör för Massachusetts
 Amy Fuller (född 1968), amerikansk roddare
 Benoni S. Fuller (1825–1903), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant
 Blind Boy Fuller (1907–1941), egentligen Fulton Allen , amerikansk bluesgitarrist och sångare
 Buckminster Fuller (1895–1983), amerikansk visionär, formgivare, arkitekt, uppfinnare och författare
 Charles Eugene Fuller (1849–1926), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant
 Dolores Fuller (1923–2011), amerikansk skådespelare och låtskrivare
 Drew Fuller (född 1980), amerikansk fotomodell och skådespelare
 Francis Fuller (1670–1706), engelsk medicinsk författare
 Henry Mills Fuller (1820–1860), amerikansk advokat och politiker, whig, kongressrepresentant
 J.F.C. Fuller (1878–1966), brittisk militär, pansarspecialist, militärhistoriker och -teoretiker
 Levi K. Fuller (1841–1896), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Vermont
 Loie Fuller (1862–1928), amerikansk dansare, skådespelare och operasångerska
 Lon L. Fuller (1902–1978), amerikansk juridikfilosof
 Margaret Fuller (1810–1850), amerikansk författare,  journalist och lärare
 Melville Fuller (1833–1910), amerikansk jurist och demokratisk politiker, chefsdomare i USA:s högsta domstol
 Ricardo Fuller (född 1979), jamaicansk fotbollsspelare 
 Roy Fuller (1912–1991), brittisk poet och författare
 Samuel Fuller (1912–1997), amerikansk filmregissör och manusförfattare
 Simon Fuller (född 1960), brittisk TV-producent och artistmanager
 Thomas Fuller (1608–1661), engelsk präst och historieskrivare
 Timothy Fuller (1778–1835), amerikansk advokat och politiker, demokrat-republikan, kongressrepresentant
 Victoria Fuller (född 1970), amerikansk fotomodell och skådespelare

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken